Атамановское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Атамановское сельское поселение — входит в Даниловский район Волгоградской области.
 Атамановское сельское поселение — входит в Новокузнецкий район Кемеровской области.
 Атамановское сельское поселение — входит в Брединский район Челябинской области.

См. также 
 Атамановский сельсовет